Брайтенбах ():

Населённые пункты в Германии:

 Брайтенбах — коммуна в Германии, в земле Гессен.
 Брайтенбах — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Брайтенбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Брайтенбах — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Золотурн.
 Брайтенбах-на-Инне — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Персоналии:

 Брайтенбах, Йозеф (1896—1984) — немецко-американский фотограф.
 Брайтенбах — псевдоним Вилли Лемана, советского агента в гестапо.